Alemão (Ricardo Rogério de Brito, n. 1961) – calciatore brasiliano
Julio César Simonato Cordeiro (n. 1976) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato spagnolo
Rafael Paulo Glaeser (n. 1982) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
Carlos Adriano de Jesus Soares (1984-2007) – calciatore brasiliano
José Carlos Tofolo Júnior (n. 1989) – calciatore brasiliano
Fagner Ironi Daponte (n. 1990) – calciatore brasiliano
Guilherme António de Souza (n. 1992) – calciatore brasiliano
 Alemão (Alexandre Zurawski, n. 1998) – calciatore brasiliano